

Geografia
 Paul – contea di Capo Verde
 Paul – località della Cornovaglia
 Paul – località in Idaho

Personaggi
 Paul – personaggio della serie Pokémon
 Paul – personaggio della serie animata Il fantastico mondo di Paul

Persone

Altro 
 Paul – catena di Franchising di panetterie e pasticcerie francesi
 Paul – film del 2011 di Greg Mottola
 Paul – singolo dei Me First and the Gimme Gimmes
 Paul – prenome corrispondente all'italiano Paolo
 3525 Paul – asteroide della fascia principale
 Polpo Paul – famoso cefalopode predicente alcuni risultati delle partite di calcio.

Pagine correlate 
 Paulo
 Paula
 Pauli
 Saint Paul (disambigua)
 Saint-Paul 
 Sankt Paul

Altri progetti